Isla Navidad puede referirse a:

 Isla de Navidad, un territorio sin autogobierno de Australia.
 Isla Navidad, en el estado australiano de Tasmania.
 Kiritimati, también conocida como Christmas en idioma inglés. (en español: Navidad).
 Isla Navidad, un complejo turístico ubicado en el estado mexicano de Colima.
 Bahía Cook#Islas Christmas, islas chilenas en el archipiélago de Tierra del Fuego.